Federal Office Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Federal Office Building (Nebraska), ID-Nr. 09000131
 Federal Office Building (New York), ID-Nr. 74001267
 Federal Office Building (Tennessee), ID-Nr. 72001232
 Federal Office Building (Washington), ID-Nr. 79003155